Thermocellio är ett släkte av kräftdjur. Thermocellio ingår i familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Thermocellio